Obec Lhotka nad Labem se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Žije v ní  obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.

Obyvatelstvo

Pamětihodnosti 
 Národní přírodní rezervace Lovoš; v katastru obce leží vedlejší vrchol Lovoše, zvaný Kibička (490 m n. m.)

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
Vesnice v okrese Litoměřice
Obce v okrese Litoměřice
Sídla v Českém středohoří
Sídla na Labi
Lhoty v Česku
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Mikroregion Porta Bohemica
Sídla v CHKO České středohoří